John Galt, personnage fictif du roman d'Ayn Rand intitulé La Grève (Atlas Shrugged)
 John Galt, romancier, homme d'affaires et homme politique écossais (1779-1839)